Nella serie Sailor Moon appaiono molti oggetti magico-planetari, lungo le cinque serie della storia.

(Sono stati qui divisi per funzione ed in ordine di apparizione. Come nome principale, dove esistente, viene visualizzato il nome italiano dell'oggetto ed in seguito il nome originale; se non esistente è presente solo il nome originale).

Trasformazioni

Manga e anime
Spilla lunare (Henshin Brooch o Moon Brooch), usata da Usagi Tsukino per diventare Sailor Moon nella prima serie. Essa si distrugge mentre Usagi libera il potere del cristallo d'argento per sconfiggere Queen Metallia (nel manga), nell'anime si distrugge durante una battaglia contro un mostro di Ail e Ann. La spilla lunare nell'anime, consiste in una spilla dorata con una luna crescente in basso anch'essa dorata con un cerchio rosa sopra. Ai bordi della spilla ci sono dei cerchi (in senso orario) di colore rosso, giallo, blu e verde.
Penna lunare (Moon Pen o Henshin Pen), usata da Usagi Tsukino per assumere la professione o il ruolo che desidera. Appare per la prima volta nell'atto 2 del manga, e nel terzo episodio dell'anime. Essa è una penna rosa con un anello dorato sulla sommità con dei "petali" dello stesso colore e, in cima una gemma fucsia. 
Crystal Star usata da Usagi Tsukino per diventare Sailor Moon nella seconda serie, al suo interno per la prima volta vi è racchiuso il Silver Crystal; questa spilla le viene donata da Queen Serenity dopo la sconfitta di Queen Metallia nel castello di Silver Millennium. Nell'anime invece evolve dalla Moon Broch distrutta grazie a Queen Serenity che la combina con il cristallo d'argento. Nel manga si distrugge dopo aver dato aver sconfitto Death Phantom a causa probabilmente del grande potere della pietra. Nell'anime il potere del cristallo d'argento viene annullato da un Daimon. La Crystal Star è una spilla rosa con una stella dorata con al centro una gemma rosa. Su questa spilla ci sono altre gemme più piccole di colore rosso, giallo, blu e verde. 
Cosmic Heart Compact, usata da Usagi Tsukino per diventare Sailor Moon nella terza serie. Nel manga le viene donata da Neo Queen Serenity alla fine della seconda parte, nell'anime appare grazie all'unione dei poteri di Princess Serenity e Prince Endimion. All'interno del Cosmic Heart Compact viene custodito il Cristallo d'argento illusorio, nell'adattamento Mediaset il cristallo d'argento illusorio è stato sostituito da una pietra non meglio identificata con il nome Cristallo del Cuore. Sempre nell'adattamento Mediaset tale spilla viene chiamata "Magico cuore". Il Cosmic Heart Compact è una spilla rossa con sopra una "corona" e un bordo dorato. Al centro c'è un cerchio con una gemma rossa. Il cerchio ha 3 strisce dorate con delle gemme verdi gialle e blu. 
Coppa Lunare (Sehai nel manga, Rainbow Moon Chalice nell'anime), usata da Sailor Moon per diventare Super Sailor Moon nella terza serie; nell'anime appare quando i 3 talismani delle 'Outer Senshi' entrano in risonanza fra loro, nel manga invece appare durante la terza saga dopo la riunificazione di tutte le 8 guerriere sailor del sistema solare, poiché, il Sacro calice, può essere usato solo quando sono riunite tutte le senshi. (Nella battaglia finale con Master Pharao 90, nel manga, anche Chibimoon ottiene il Sacro Calice trasformandosi in Super). La coppa lunare consiste in un calice fucsia e dorato con in cima una piccola luna calante. Sul calice si trovano delle gemme gialle, blu, verdi e viola. 
Crisis Moon Compact, usato da Sailor Moon per diventare Super Sailor Moon nella 4ª serie, le viene donato da Pegasus nell'anime, mentre nel manga si evolve dal Cosmic Heart direttamente da Sailor Moon grazie al potere del Sacro Calice. Il Crisis Moon Compact consiste in una gemma a forma di cuore bordata d'oro. Possiede anche due piccole "ali" e una corona in cima. 
Pink Sugar Compact, usato da Chibiusa per diventare Sailor Chibimoon. Nel manga la spilla è a forma di cuore e contiene il cristallo d'argento.
Chibi Moon Compact, usato da Sailor Chibimoon per diventare Super Sailor Chibimoon. Le viene donato da Pegasus nell'anime, mentre nel manga si evolve dal Pink Sugar Compact direttamente da Sailor Chibimoon grazie al potere del Sacro Calice.
Holy Moon Chalice (Sehai nel manga), evoluzione del primo Sehai; questo calice nel manga simboleggia la riunione di tutte le guerriere Sailor del sistema solare, inclusa Chibiusa, il quale, raccogliendo i poteri dei singoli "castelli guardiani" (simbolo di ogni pianeta) al suo interno, permette a Super Sailor Moon di trasformarsi in Eternal Sailor Moon. Nell'anime non ha alcun collegamento con il primo calice e le viene donato da ChibiChibi.
Penne di trasformazione (Henshin pen), usate da Ami Mizuno, Rei Hino, Makoto Kino e Minako Aino per diventare Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus nella prima serie anime, e da tre delle quattro Guardian Senshi, tranne Sailor Venus, nel manga.
Star Power Stick, mini bacchette planetarie usate da Ami Mizuno, Rei Hino, Makoto Kino e Minako Aino per diventare Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus nella seconda e terza serie dell'anime e nella seconda serie del manga; gli vengono donate da Luna sia nell'anime che nel manga.

Manga
, è usata da Minako Aino per trasformarsi in Sailor V nel manga omonimo Codename: Sailor V e in Sailor Venus nella prima parte del manga di Sailor Moon; le viene donata da Artemis.
Sailor Crystal, cristalli che contengono il potere sailor utilizzato dalle guerriere per raggiungere il livello Super. Si veda il paragrafo a loro dedicato per maggiori informazioni
Star brooch, contiene i Sailor Crystal delle Sailor Starlights. Lo utilizzano per trasformarsi.

Anime
Eternal Moon Article, è la spilla usata da Usagi per diventare Eternal Sailor Moon. Nasce dall'unione dei poteri di tutte le guerriere.
Crystal Henshin Stick, (nei giocattoli Crystal change Rod) evoluzione degli Star Stick grazie ai poteri di Pegasus, sono usati da Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus nella quarta serie, per passare alla trasformazione di livello successivo, o secondo livello (come l'autrice le definisce nell'artbook Material Collection) e diventare super guerriere.
Lip Rod, sono i mini scettri planetari usati da Haruka Ten'ou, Michiru Kaiou e Setsuna Meiou per trasformarsi in "Sailor Uranus", "Sailor Neptune", "Sailor Pluto". Non viene mai mostrato un possibile scettro simile di Sailor Saturn. Il nome Lip Rod deriva dal nome presente nei giocattoli che li rappresenta.
Microphone Henshin, microfono usato dalle Sailor Starlights per trasformarsi.

PGSM
Heart Moon Brooch, usata da Usagi Tsukino per diventare Sailor Moon.
Silver Bracelets, usate da Ami Mizuno, Rei Hino, Makoto Kino e Minako Aino per diventare Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus.
Jewelry Star Bracelet, versione trasformata del silver bracelet ottenuto dopo la trasformazione dalle guardian senshi.
Dark Jewelry Star Bracelet, bracciale di Dark Mercury.
LunatiaL, cellulare che Sailor Luna usa per trasformarsi.

Armi

Manga e anime
Scettro lunare (Moon Stick, o meglio Crescent Moon Wand), usato da Sailor Moon e Queen Serenity (atto 5, episodio 25). Nell'anime viene detto che lo scettro lunare è il simbolo del leader della squadra o sailor team. Nell'anime viene perduto dopo lo scontro con Beryl, mentre nel manga dopo averlo utilizzato per curare la terra dopo lo scontro con Metallia non viene utilizzato. Nel live action vi è un'arma d'aspetto simile, chiamato però Moonlight Stick. Stranamente viene usato contro Petz del Clan Black Moon in Pretty Guardian Sailor Moon Crystal.
Cutie Moon Rod, secondo scettro usato da Sailor Moon (atto 14, episodio 51). Nel manga nasce dall'unione dei poteri di Sailor Moon e Tuxedo Kamen e viene utilizzato anche da Sailor Chibimoon, nell'anime viene donato da Queen Serenity. Viene distrutto nella battaglia contro Death Phantom (manga) e nell'anime rimane inutilizzato.
Heart Moon Rod, terzo scettro usato da Sailor Moon e Super Sailor Moon (atto 23, episodio 91). Nel manga viene donato a Sailor Moon da Neo Queen Serenity, nell'anime nasce dall'unione dei poteri di Princess Serenity e Prince Endimion. Nella 4ª serie dell'anime viene evoluto da Pegasus nel Moon Caleidoscope.
Scettro di Super Sailor Moon (Moon Caleidoscope), quarto scettro usato da Super Sailor Moon (e nel 3° film anche da Super Sailor Chibimoon). Nel manga in origine è, insieme al ChibiMoon Caleidoscope, un normale caleidoscopio richiamato da Helios e divenuto arma grazie alla volontà delle due guerriere (Act34). Nell'anime si tratta di una evoluzione dello scettro precedente (lo Spiral Heart Moon Rod) grazie all'aiuto dei poteri di Pegasus e senza il quale non è attivabile (episodio 128).
Scettro dei petali di stelle (Eternal Tiare), ultimo scettro utilizzato da Eternal Sailor Moon (atto 42, episodio 167).
Pink Moon Stick, mini scettro di Sailor Chibimoon, Nel manga si tratta di Luna P trasformata, (atto 28, episodio 103).
Magica Campana di Chibiusa (Twinkle Bell), usata da Super Sailor Chibimoon per chiamare Pegasus. Nel manga appare più piccola rispetto all'anime dove ha la forma di un campanello, inoltre non serve per eseguire il Moon Gorgeus Meditation. (atto 34, episodio 130).
Mistica pergamena (Ofuda), talismano shinto usato da Rei Hino/Sailor Mars (atto 3, episodio 10).
Silence Glaive, usato da Sailor Saturn per sferrare il suo attacco più potente.
Sfere magiche (Amazon Stones ), sfere usate dal Quartetto Amazzonico, nel manga (dove ne possiedono di diversi tipi che rivelano essere fatte da una pietra maledetta denominata Amazon stone) sono usate unicamente per attaccare e nell'anime per estrarre i Dream Mirrors dalle persone o per altri motivi più o meno seri.
Scettri dei Death Buster: usati dalle Witches 5 (e nel manga anche dalla Magus Kolinite) per effettuare attacchi e magie
Galactica Bracelets (braccialetti di Galaxia nell'adattamento italiano dell'anime), usati da Sailor Galaxia, permettono di evitare la morte di quelle persone a cui è stato estratto il seme di stella puro, ottenendo allo stesso tempo un potere maggiore ma agli ordini di Galaxia. Questi bracciali sono indossati anche dalla stessa Sailor Galaxia che, una volta tolti, nel manga, la faranno scomparire, mentre nell'anime la faranno diventare Sailor Chaos (come affermato dall'autrice nell'artbook Material Collection).

Manga
Mercury Harp, talismano di Sailor Mercury, l'arpa viene usata per l'attacco Mercury aqua rapsody (atto 35 vecchia edizione).
Mars Arrow, talismano di Sailor Mars, una sorta di freccia usata per l'attacco Mars flame sniper (atto 36 vecchia edizione).
Foglie di quercia, talismano di Sailor Jupiter, è una sorta di corona di foglie di quercia usata per l'attacco Jupiter Oak Evolution (atto 37 vecchia edizione).
Ai no muchi (frusta d'amore), talismano di Sailor Venus, è una sorta di frusta con delle rose usata per l'attacco Venus Love and beauty shock (atto 39 vecchia edizione).
Chain Belt, catena portata a mo' di cintura e utilizzata per attaccare da Sailor Venus dalla prima alla terza serie compresa.
Spada Sacra (Seihan), o Maboroshi no ginzuishou no tsurugi (Spada di Meraviglioso Cristallo d'argento), è una spada trovata sulle rovine del Moon Palace sulla luna, è la spada delle Guardian Senshi e viene usata dal leader del gruppo Sailor Venus (atto 10 vecchia edizione).
ChibiMoon Caleidoscope, scettro usato da Super Sailor ChibiMoon a partire dall'act34, in origine era, con il Moon Caleidoscope, due normali caleidoscopi richiamati da Helios, ma divenute armi grazie alla volontà delle due guerriere.
Scettro di ChibiChibi: è lo scettro usato da ChiChibi nel manga per generare una barriera protettiva dall'attacco di Sailor Phi e Sailor Chi, sembra una versione più piccola del Moon Eternal Tiare con un cuore in cima.

Anime
Holy Moon Chalice, usato da Eternal Sailor Moon (episodio 187).
Scettro della Luna Eterna (Moon Power Tiare), usato da Eternal Sailor Moon, creato dall'unione dell'Eternal Tiare e dell'Holy Moon Chalice (episodio 187).
Star Yell (Sailor Star Yell nella linea per giocattoli), compare solamente nella versione animata (dall'episodio 173) ed è un oggetto a forma di stella utilizzata dalle starlights per attaccare.
Scettro di Rubeus, è lo scettro donato da Rubeus a Petz per eliminare le guerriere Sailor e le due traditrici Kouan e Berthier.

Dorama
Moonlight Stick, usato da Sailor Moon e Sailor Luna (atto 1 e 27).
Dark Sword, spada creata da Dark Mercury da un pezzo di ghiaccio (atto 22).
Ice Sword, spada creata da Sailor Mercury, viene usata una sola volta e per pochi secondi (atto 14).
Crescent Moon Cutter (みかづきカッター), oggetto a forma di falce di luna utilizzato da Sailor V per attaccare (act 1).
Sailor Star Tambourine, tamburelli donati alle quattro Guardian Senshi da Artemis (atto 26), usati per attaccare con vari attacchi senza nome per lo più. Vengono plasmati in altre armi, richiamando il potere delle loro stelle madre, in seguito:
Mercury Sword, spada creata da Sailor Mercury (atto 49).
Mars Venus Daggers, spade corte create da Sailor Mars e Sailor Venus in PGSM (usate e richiamate da Sailor Mars nell'atto 49 e usate e richiamate da Sailor Venus nello Special act conosciuto anche come act 50).
Jupiter Spear, lanciata creata da Sailor Jupiter (atto 49).

Princess Holy Sword, usata da Princess Sailor Moon contro gli attacchi avversari. Si trasforma nella Princess Harp (atto 36).
Princess Harp, è un'arpa usata per guarire le persone, ma il più delle volte la usa per suonare una musica malinconica, e si trasforma nella Princess Sword a piacimento (atto 37).

Legendary Sword, o Spirit of the Senshi, è simile alla Seihan del manga. Viene usata da tutte e quattro le Guardian Senshi nello special act della serie per ottenere momentaneamente il potere di trasformarsi (atto 50).

Altri oggetti

Manga e anime
Mercury Goggle, una visiera digitale usata da Sailor Mercury per analizzare i nemici (episodio 9).
Orogel (Stella incantata nelle repliche giocattolo distribuite da Giochi Preziosi), un carillon a forma di stella che quando aperto suona la melodia della sigla di apertura e tema dell'intera saga; questo oggetto era stato donato da Princess Serenity a Prince Endymion come pegno d'amore prima della distruzione di Silver Millennium, riappare sulla terra del presente in possesso di Mamoru Chiba (solo anime, episodio 26). Nel manga e nel PGSM, ha le sembianze di un orologio con le fasi lunari.
Comunicatori (Sailorofoni nell'adattamento italiano della prima serie) presenti in tutte le serie e in forme diverse, ogni guerriera ne possiede uno e lo usa per comunicare con le altre. Nella prima serie hanno la forma di una piccola calcolatrice, mentre dalla seconda in poi è a forma di orologio da polso (indicati però nel doppiaggio italiano come Walkie-talkie), donati loro da Artemis. Chibiusa nella terza serie usa Luna-P come comunicatore invece. Anche Haruka ne possiede uno, ma non ne conosciamo l'origine. Nel manga sono sempre degli orologi ma modificati dalla gatta Luna e nelle serie successive ne vediamo indossarne uno anche da Mamoru.
Chiave del tempo, usata da Chibiusa per viaggiare nel tempo, per utilizzarla usa la frase Custode del tempo! Squarcia il cielo e aprimi la porta dello spazio-tempo! La chiamo con il suo vero nome, o Dio onnipotente del tempo, padre del tempo, Chronos, guidami, proteggimi, nel cammino di luce!, nell'adattamento italiano rimasto praticamente invariato. Appare nell'atto 11 del manga, e nell'episodio 82 dell'anime.
Luna P, altro oggetto di Chibiusa, usato per vari compiti, come trasformarsi in vari oggetti o comunicare con Sailor Pluto nell'anime (atto 13, episodio 60).

Anime

Flauto di Ail: è il flauto magico che Ail usa per dare vita ai mostri Cardians in modo che possano rubare l'energia umana.
Mazzo di carte: è il mazzo di carte da cui Ann sceglie le carte da cui Ail risveglia i Cardians.
Dark Henges: chiamate Statuette Nere nel doppiaggio italiano sono delle statuette prodotte da Sapphire e raffiguranti Esmeraude, che la donna colloca su punti ricchi di energia negativa nel XX secolo in modo da poter aprire il Dark Door, ossia il portale che consentirà al Potere Nero di contaminare la Tokyo del passato e di cambiare la storia, impedendo la fondazione della futura Crystal Tokyo.

Dorama

TeletiaS, cellulare utilizzato dalle sailor senshi per comunicare.
Karaoke Crown Passport, tesserino ricevuto da Luna per accedere gratuitamente al Karaoke Crown.

Cristalli

Cristalli dell'Arcobaleno 
I  sono dei cristalli che appaiono solamente nell'anime. Essi sono i sette frammenti del Cristallo d'argento, quando vi era ancora Silver Millennium non viene detto quando precisamente, Queen Serenity sigillò sette frammenti della pietra in 7 potenti Youma del Dark Kingdom. Questi frammenti caddero sulla Terra che si reincarnarono in sei persone ed un gatto. Se il frammento viene rimosso, la persona che lo possiede si trasforma nel Grande Youma a cui è affine. 
Essi prendono il nome dai sette colori dell'arcobaleno, e sono:
Red Crystal, nel corpo di Crane Game Joe, affine a Gesen.
Orange Crystal, nel corpo di un prete, affine a Boxy.
Yellow Crystal, nel corpo di Ryo Urawa, affine a Bunbo.
Green Crystal, nel corpo di Yumemi Yumeno, affine a Binah.
Blue Crystal, nel corpo di Reika Nishimura, affine a Rikoukeidar.
Indigo Crystal, nel corpo del nonno di Rei, affine a Jiji.
Violet Crystal, nel corpo del gatto Rhett Butler, affine a Bakene.

Cristalli del Cuore 
Il Cristallo del Cuore (Pure Heart Crystal) è un tipo di cristallo che appare nella terza serie animata, ed è la rappresentazione stessa del cuore di una persona; senza di esso non a caso una persona non può vivere. Viene rivelato in seguito che esistono tre cristalli del cuore puri che contengono i tre talismani, cercati sia dalle outer senshi che dall'Esercito del Silenzio, al fine di evocare il Sacro Calice (Coppa lunare) che rappresenta il cristallo del cuore più puro della galassia. Nel doppiaggio Mediaset sono indicati anche solo come Cuori Puri. Il termine Cristallo del Cuore viene anche utilizzato per indicare la pietra custodita nel Cosmic heart compact che nella versione originale non è altro che il cristallo d'argento illusorio.
Non sono presenti nel manga, dove al loro posto vi sono le "hosties", le anime degli esseri umani, rubate per trasformarne corpi come ricettacoli per le uova di daimond e per essere offerte a Master Pharaoh 90, in modo che possa manifestarsi sulla Terra.

Semi di Stella 
Un Seme di Stella o Seme Stellare (star seed nella versione originale), è un piccolo cristallo che ogni persona ha nel suo animo. Secondo il manga, tutti i semi di stella vengono creati nel cosiddetto Galaxy Cauldron, e rappresentano il concetto di anima umana, infatti ogni persona ne possiede uno. Sempre secondo il manga, quando una persona muore, il suo seme ritorna nel luogo in cui è stato creato, e può decidere se rimanere in quel luogo o reincarnarsi in un'altra persona. Sempre nel manga si spiega che esistono degli Star Seed particolari chiamati Sailor Crystal e che appartengono solo a guerriere sailor.

Nell'anime si parla invece di Star Seed originali ( veri semi di stella nell'adattamento italiano), introdotti nella quinta serie. Non viene spiegata la natura di questi Star Seed, sappiamo solo che chiunque può averne uno e non solo le guerriere sailor, per questo vengono attaccati anche 'normali' esseri umani nel corso della serie e anche nel finale. I normali semi quando estratti finiscono per sbiadire e diventare deboli, mentre i veri semi di stella hanno una luce eterna. Nell'anime è implicito che gli Star Seed Originali, quelli delle guerriere Sailor, controllino il rispettivo pianeta, anche se in realtà questo viene esplicitato dalla stessa Galaxia quando definisce quello di Mamoru come: "Lo Star Seed responsabile della Terra!", e aggiungendo anche che: "Ogni forma di vita in questa galassia ospita uno Star Seed".

Un accenno agli Star Seed Originali sembra essere fatto anche nel manga, poiché la principessa Kakyuu, mentre cerca di curare Luna, Artemis e Diana (in seguito all'attacco di Sailor Tin Nyanko), afferma che anche i semi di stella dei tre gatti risplendono come i Sailor Crystal.

Sempre nell'anime vengono poi mostrati degli Star Seed non originali i quali, una volta estratti, divengono neri ed il suo possessore si trasforma in un cosiddetto phage. Le Sailor Senshi possiedono invece degli Original Star Seed colorati, mentre quelli appartenenti agli esseri umani comuni sono incolore. Chi è in possesso di un original star seed e ne viene privato, avviene la sua morte umana, ed il suo corpo si dissolve.

Sailor Galaxia, solo nell'anime, per proteggere il suo Star Seed, sigillato nel suo corpo, da Chaos, lo libera nella galassia alla ricerca delle "guerriere dell'amore e della giustizia", facendolo giungere quindi sulla Terra ed incarnandolo sotto la forma umana di ChibiChibi.

Sailor Crystal 
Il  è un tipo particolare di Star Seed posseduto solo dalle Sailor Senshi.
Nel manga, i Sailor Crystal vengono introdotti nel quarto arco narrativo semplicemente come cristalli appartenenti alle varie guerriere, al pari di quello d'argento di Sailor Moon, ma acquisiscono importanza per la trama del quinto arco. Sailor Moon viene a conoscenza dei cristalli sailor grazie ad una conversazione con le Sailor Starlights e Principessa Kakyuu, nella quale si spiega che tutto ciò che ci circonda cresce grazie allo star seed, comprese le guerriere sailor. Da un tipo particolare di star seed nasce il Sailor Crystal ed il suo potere si espande su una stella, da lui scelta, per crescere assieme a lei e diventare alla fine della sua evoluzione, la guerriera guardiana della stella stessa.
Il Sailor Crystal è dunque il cuore delle guerriere sailor e il luogo in cui risiede la sorgente del potere Sailor, detto il Crystal Power Sailor Make Up (クリスタル・パワー・セーラー・メイク・アップ, Kurisutaru・Pawā・Sērā・Meiku・Appu), potere alquanto sconosciuto che non può essere mai spento. Se trafugati, avviene la morte umana della guerriera, ossia vi è solo la rovina del corpo fisico, ma la guerriera può essere riportata in vita grazie al potere del suo cristallo stesso.

Una lista dei cristalli:
 è forse il Sailor Crystal più potente della galassia ed anche il più conosciuto nella serie, in quanto si ritrova più volte ad essere (soprattutto nel manga) l'obbiettivo principale dei nemici che mirano ad impadronirsene per realizzare i propri scopi. Introdotto inizialmente come la pietra sacra di Silver Millennium ed il tesoro segreto del regno lunare, si tratta di una pietra dall'energia rigenerativamente infinita, il cui utilizzo può trasformarlo o in uno strumento di pace, oppure in una terribile arma di distruzione. Sia nell'anime che nel manga il cristallo viene, nel presente, custodito da Usagi all'interno della sua spilla per la trasformazione, ma solo in forma incompleta in quanto la pietra si evolve in parallelo alla crescita interiore della protagonista. Nella versione anime, il cristallo d'argento si forma in realtà dall'unione dei frammenti del cristallo dell'arcobaleno andandosi poi a posizione da solo sullo scettro lunare di sailor moon.
Silver Moon Crystal, è la forma presa nel manga dal Cristallo d'argento illusorio dopo che Sailor Moon raggiunge il livello Eternal
Pink Moon Crystal, è la forma presa nel manga dal Cristallo d'argento illusorio di Sailor Chibimoon, alla fine della quarta saga del manga.

 è un cristallo introdotto durante la battaglia contro Dead Moon. Nel manga si tratta del cristallo del pianeta Terra ed appartiene Mamoru Chiba, in quanto principe del pianeta, e si trova nel suo corpo (così come il Cristallo d'argento si trovava in quello di Usagi).Nell'anime il suo ruolo è differente, essendo la pietra sacra dell'Elysion, ed attinge energia dai sogni meravigliosi degli esseri umani. Viene custodita dall'Officiante Helios nel suo corno ed è bramata dalla regina Nehellenia, la quale è convinta che il potere della pietra la renderà non solo invincibile, ma anche giovane e bella per l'eternità.
 
Mercury Crystal - Sailor Mercury
Mars Crystal - Sailor Mars
Jupiter Crystal - Sailor Jupiter
Venus Crystal - Sailor Venus
Pluto Crystal - Sailor Pluto
Uranus Crystal - Sailor Uranus
Neptune Crystal - Sailor Neptune
Saturn Crystal - Sailor Saturn
Sapphire Crystal - Sailor Galaxia
Cosmos Crystal - Sailor Cosmos

Altri cristalli
 - Appartiene al Regno delle Tenebre, presente solo nell'anime dove viene evocato da Nevius per trovare il Cristallo d'Argento. Viene successivamente impegnato da Zackar al fine di recuperare i Cristalli dell'Arcobaleno e risvegliare i sette youma. In seguito viene affidato ad Endimion perché riunisca al suo interno le reincarnazione dei sette demoni in modo da creare un guerriero ancora più potente e viene distrutto dalle Sailor in quest'occasione. Nell'episodio 33 Zoisite lo usa anche per trasformare un essere umano in youma.
Sfera di cristallo nero: si tratta della sfera di cristallo sospesa sopra il bastone di Beryl che la usa per osservare cosa accade altrove. Non ha un nome preciso, né nell'anime e neanche nel manga.
Il , appartenente alla Famiglia della Luna Nera. Serve ad aprire il Dark Gate (in Italia Porta del Mondo Tetro), necessario per far giungere il Potere Nero dalla Nemesis del XXX secolo alla Terra del XX, in modo da sferrare l'attacco finale.
Il  è il cristallo che è la fonte di vita dei membri dell'Esercito del Silenzio, dalla luce simile a quella di quello d'Argento, presente solo nel manga. Viene introdotto come un amuleto in possesso di Hotaru Tomoe con il quale ottiene un momentaneo sollievo dai dolori che l'affliggono, sebbene un altro amuleto composto da tale cristallo sia in possesso di Kaolite e uno più grande si trovi invece nel tempio sotterraneo dove riposa Master Pharao90.
La Statua di Cristallo della prima principessa del Regno Diamond, Regno D nel manga, è il tesoro della famiglia reale del regno Diamond, appare nell'episodio 22 e nell'act 4 del manga, viene introdotto in quanto sia i nemici che le guerriere sailor pensano che possa essere il cristallo d'argento ma alla fine si rivela una normale statua di diamanti da 2000 carati, rappresentante la prima principessa del Regno Diamond;
Cristallo di ghiaccio, anche indicato, sempre nell'adattamento italiano, come Cristallo della Cometa, ma senza nome specifico nella versione originale, è il cristallo ritrovato da Kakeru Oozora ed appartenente a Princess Snow Kaguya, necessario per permetterle di congelare la Terra. Il cristallo aumenta considerevolmente il suo potere, assorbendo l'energia vitale del giovane scienziato.

 - Yuka Sakuragi, solo in PGSM (atto 4); la pietra ritenuta, sia dai nemici, che dalle guerriere sailor, come il cristallo d'argento rivelandosi poi un banale cristallo.
Il  è il cristallo che sostituisce il Cristallo d'Oro, appartenente a Mamoru, solo nel videogame Sailor Moon: Another Story, (ambientato fra la terza e la quarta serie dell'anime).

Specchi
I Dream Mirror  (tradotto in Italia con Specchi dei sogni) sono degli specchi che risiedono nel cuore delle persone con sogni e desideri del suo possessore, e vengono introdotti nella quarta stagione dell'anime. Sia il Trio Amazzonico che il Quartetto Amazzonico erano alla ricerca di uno specchio particolare chiamato Golden Mirror (Specchio dorato), il quale custodisce il sogno in cui lo spirito di Helios, con il Golden Crystal, si è rifugiato dopo che Nehellenia lo ha catturato. Questo specchio custodiva i sogni di Chibiusa così meravigliosi che la loro luce hanno indicato la via e offerto un rifugio allo spirito di Helios.
 Specchio nero laccato: è lo specchio dei sogni di Nehellenia e a differenza degli altri ha una forma più gotica che ricorda quello dove la regina di Dead Moon era stata imprigionata. Viene fatto comparire davanti a Nehellenia da Sailor Galaxia dopo averla liberata, per far sì che la regina lo rompesse, in modo che le sue schegge cadendo sulla Terra entrassero negli occhi di vari terrestri (tra cui Mamoru) e diventino succubi di una maledizione della stessa Nehellenia (stare tutto il giorno davanti ad uno specchio fino a cadere in uno stato d'ipnosi, ed essere catturati dagli stessi specchi). Altre schegge invece assumono la forma di demoni cloni tutti uguali dall'aspetto simile a quello di Nehellenia, le Mirror Paredro (chiamate erroneamente Mirror Palais Dolly, nome derivante dai Paredri) per sconfiggere le guerriere Sailor. 
Specchio delle Tenebre: è lo specchio in cui viene sigillata Nehellenia, nella serie anime, come punizione per la sua brama di potere, dalla principessa del regno della Luna. Nell'anime lo specchio apparteneva alla stessa Nehellenia, ed era magico poiché aveva il potere di mostrare il futuro e viene ritrovato in seguito dal Quartetto delle Amazzoni. Interessante notare che (nell'anime) quando Nehellenia ricorda il suo sogno di quando era bambina lo specchio va in pezzi, come se fosse la causa dei poteri e della malvagità di Nehellenia.Nel manga questo specchio non viene nominato, in quanto nel manga Nehellenia viene sigillata da Queen Serenity (e non sua figlia, allora ancora in fasce) in uno specchio che era nella sua camera da letto.

Talismani 
I Talismani sono tre oggetti speciali che appaiono nella terza serie animata Sailor Moon S. La ricerca di questi tre talismani è la missione principale di questa serie, perché solamente riunendo questi tre oggetti è possibile richiamare la Coppa Lunare che, nelle mani di un potente individuo chiamato Messiah, può portare la distruzione o la  guarigione al mondo. 
I talismani sono contenuti nei cuori puri di tre persone. Sono, in ordine di ritrovamento, Deep Aqua Mirror (Specchio), Space Sword (Spada) e Garnet Orb (Sfera di Granato).

I tre Talismani si ispirano e sono un omaggio alle note tre insegne imperiali del Giappone.

Specchio 
Il primo talismano ad apparire. Appartiene a Michiru Kaiou, Sailor Neptune. Questo talismano ha l'abilità di smascherare le menzogne e trovare il punto debole dei nemici. All'occorrenza può produrre un potente raggio.
Nelle mani di Sailor Neptune le permette di usare l'attacco Submarine Reflection.

Spada 
Il secondo talismano ad apparire ha le sembianze di una sciabola. Appartiene a Haruka Ten'ou, Sailor Uranus. 
Nel manga, la lama appare trasparente e può esser allungata ed accorciata a piacimento, mentre nell'anime è una sciabola con la lama luminescente rossa o bianca, a seconda della serie. La spada è in grado di tagliare quasi ogni cosa, e permette a Sailor Uranus di usare gli attacchi Space Sword Blaster e Space Turbulence.

Sfera di Granato 
La Sfera di Granato appare già alla fine della seconda serie, in quanto posta sull'estremità del bastone di Sailor Pluto, ma è l'ultimo ad essere rivelato come uno dei tre talismani. Appartiene a Setsuna Meiou. 
Permette a Sailor Pluto di usare nel manga gli attacchi Chronos Typhoon e la manovra difensiva Garnet Ball.

Coppa Lunare 
La Coppa Lunare, in originale Sehai (Calice Sacro, spesso chiamato anche Santo Graal negli adattamenti esteri), è un oggetto che compare nella terza stagione di Sailor Moon. 
Nell'anime questo calice può essere usato solo dal Messia predestinato; il suo uso, se per il bene o per il male, è legato alle sole intenzioni del Messia. Finendo in mani sbagliate il destino del Mondo sarebbe segnato, mentre, nelle mani di una persona dal cuore puro, esso donerà immensi poteri benefici.

Nell'anime appare quando i tre talismani di Sailor Neptune, Sailor Pluto e Sailor Uranus entrano in risonanza; la sua comparsa si tiene esclusivamente nella terza stagione.
Quando si materializza per la prima volta esso è oggetto di disputa tra Sailor Moon e un'aiutante del Dottor Tomoe, ma ad entrarne in possesso sarà la prima che, al contatto, subirà una nuova trasformazione, decidendo poi di custodirlo e utilizzarlo per distruggere i Daimon.
A causa dell'immenso potere che il calice le conferisce, Sailor Moon si sentirà sempre priva delle forze dopo il suo uso, motivo per il quale Sailor Uranus e Sailor Neptune dubiteranno sia lei il Messia.
Durante la battaglia finale della stagione, Sailor Moon lo donerà volontariamente a Mistress 9, credendo così di salvare Hotaru, inconsapevole del fatto che il Calice verrà distrutto di lì a poco. Essendo la Coppa Lunare il cristallo del cuore più puro della terra, nonché l'unica cosa in grado di fermare l'ascesa di Pharaoh 90, dopo la sua distruzione non ci saranno "miracolosi" interventi che la riporteranno indietro, facendo sì che la sua scomparsa, nell'anime, resti tale. Nella versione italiana viene detto che può essere utilizzato solo dall'essere umano in cui è incarnata la Suprema Essenza, mentre in quella originale dal cosiddetto Messia, che si rivelerà ovviamente essere Sailor Moon.

Nel manga viene chiamato semplicemente Sehai (calice sacro) ed è stato costruito da Mamoru, Usagi e Chibiusa la quale ricorda di aver visto un quadro nella stanza della madre che lo rappresentava. Chibiusa aveva provato, infatti a replicarlo durante un compito di scuola usando dell'argilla, ma con un risultato deludente. Mamoru decide quindi di aiutarla insieme a Usagi, ispirandosi ai calici elaborati creati nell'Europa medioevale, creando così il Calice che noi conosciamo. Dopo la riunione di tutte le Sailor Senshi del sistema solare Sailor Moon, riunendo i cuori delle senshi dinnanzi a lei richiama il calice e grazie ad esso giunge ad una nuova trasformazione bevendo da esso.
Anche nell'anime Chibiusa crea un calice simile alla Coppa Lunare nell'episodio 107, ma non è quello vero ed è probabile che sia solo un cameo al manga.

A differenza dell'anime, esso non viene distrutto alla fine della terza serie, ma non può più essere utilizzato poiché le Outer senshi non sono presenti; con il ritorno di queste ultime alla fine della quarta serie, esso ricompare in una versione evoluta e al suo interno vengono racchiusi i poteri dei castelli delle stelle protettrici di tutte le guerriere del sistema solare, inclusa Chibiusa, e Super Sailor Moon diviene Eternal Sailor Moon. Questo Calice è il simbolo della riunificazione di tutte le sailor senshi del sistema solare e non muta il suo nome. Nell'anime appare un calice simile, dal nome Holy Moon Chalice, ma non ha nessun collegamento con il primo calice, difatti gli viene donato da ChibiChibi.

Nella replica giocattolo della bandai la coppa lunare viene chiamata Rainbow Moon Chalice come si può notare nella scatola originale.

Holy Moon Chalice
Di aspetto è simile alla versione evoluta della Calice sacro che appare nel quarantunesimo atto del manga, quando tutti i guardiani del Sistema solare, compresa Sailor Chibimoon, si rincontrano e uniscono i poteri dei loro castelli a quelli di Super Sailor Moon, premettendole così di diventare Eternal Sailor Moon. Più avanti, nell'arco successivo, il Calice sarà usato come strumento per la trasformazione da Usagi (sebbene continui a portare una spilla a forma di cuore, priva di dettagli, anche quando non è trasformata). Nell'anime quest'oggetto viene (Come già detto) donato da Chibi-Chibi a Sailor Moon nell'episodio 187, da cui in poi sarà combinato con lo Scettro dei Petali di stelle ( Eternal Tiare, che in questa versione combinata viene chiamato Moon Power Tiare) per sferrare il Silver Moon Crystal Power Kiss.

Il nome  sembra derivi dal nome della replica giocattolo della Bandai.

Note 

Liste di Sailor Moon
Oggetti magici nelle opere di fantasia
Oggetti di anime e manga
Sailor Moon